Солдат — многозначное слово.
 Солдат — военнослужащий, воинский чин, звание.
 Солдат — газета.
 Солдат — американский боевик, 1982 год.
 Солдат — американо-британский фантастический кинофильм, 1998 год.
 Солдат — российский спектакль.
 Солдат — умный и хитрый персонаж ряда русских народных сказок.

Фамилия 
 Солдат, Игорь Владимирович (род. 1991) — украинский футболист.

См. также 
 
 Солдатик — миниатюрная фигурка, представляющая собой солдата или воина.
 Солдат.ru — российский сайт, посвящённый военной истории.
 Клоп-солдатик — обыкновенный наземный клоп семейства красноклопов.
 Лёша-Солдат — кличка бывшего штатного киллера Медведковской и Ореховской ОПГ, настоящее имя Алексей Львович Шерстобитов (род. 1967).
 Soldat